Königsberg peut aussi s'écrire Koenigsberg ou Kœnigsberg.

Toponyme 

 Königsberg, un quartier de Biebertal, dans l'arrondissement de Gießen, en Allemagne ; 
 Königsberg, l'ancien nom de Kaliningrad, en Russie ;
 Kœnigsberg, un nom alternatif de Sarreinsberg, écart de Goetzenbruck en Moselle ;
 Kœnigsberg, un lieu-dit de la commune de Sierck-les-Bains en Moselle ;
 Königsberg in Bayern, une ville de Bavière, en Allemagne ;
 Königsberg in der Neumark, l'ancien nom de Chojna, en Pologne ;
 Königsberg an der Eger, l'ancien nom de Kynšperk nad Ohří, en République tchèque ;
 Königsberg in Schlesien, l'ancien nom de Klimkovice, en République tchèque ;
 Königsberg, le nom allemand de Nová Baňa, en Slovaquie ;
 Königsberg, le nom allemand de Kongsberg, en Norvège ;
 Königsberg, une montagne ainsi qu'une station de ski en Basse Autriche.

Patronyme 

 Johannes Müller von Königsberg (1436-1476), un mathématicien allemand ;
 Allan Stewart Königsberg, le nom d'état civil de Woody Allen.

Navires

Voir aussi 
 Problème des sept ponts de Königsberg

Patronyme germanique